Фальватерра () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.

Население составляет 593 человека (2008 г.), плотность населения составляет 46 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 3020. Телефонный код — 0775.

Покровителем коммуны почитается святой Соссий, празднование в первое воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comunedifalvaterra.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики